Matane steht für folgende geografische Objekte in Kanada:

 Matane, Ort in der Provinz Québec
 Matane, früherer Name von La Matanie, regionale Grafschaftsgemeinde in der Provinz Québec
 Rivière Matane, Fluss in der Provinz Québec

Matane ist der Familienname folgender Personen:

 Paulias Matane (1931–2021), Generalgouverneur von Papua-Neuguinea